Osoba o nazwisku Weissenberger:
 Markus Weissenberger – austriacki piłkarz
 Theodor Weissenberger – niemiecki pilot